Плотично — название топонимов:

Населённые пункты
 Плотично — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Плотично — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Плотично — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Плотично — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Плотично — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 
Озёра
 Плотично — озеро в Локнянском районе Псковской области.
 Плотично — озеро в Плюсском районе Псковской области.